Mönckebergstraße (Hamburg), een straat in Hamburg
Mönckebergstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro